Села:
 Світлогірське — Дніпропетровська область, Криничанський район
 Світлогірське — Полтавська область, Кобеляцький район

Селище:
 Світлогірське — Одеська область, Одеський район (до 17.07.2020 Роздільнянський район)